En français, donner est le verbe associé à la , au don.

Patronyme 
Christophe Donner (1956-), écrivain, romancier et journaliste français.
 Clive Donner (1926-2010), réalisateur, producteur et scénariste britannique.
 Francesca Donner (1900-1992), Première dame de Corée du Sud.
 Georg Rafael Donner (1693-1741), sculpteur autrichien.
 George Donner , chef d'un convoi de colons qui connut un destin tragique pendant l'hiver 1846-1847 dans la Sierra Nevada, en Californie.
 Jan Hein Donner ou Johann Donner (1927-1988), joueur d'échecs hollandais.
 Jörn Donner (1933-2020), producteur, réalisateur, scénariste, acteur, écrivain et homme politique finlandais.
 Matthäus Donner (1704-1756), sculpteur, graveur et médailleur autrichien.
 Piet Hein Donner (1948-), homme politique hollandais, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi des Pays-Bas.
  (1943-1984), chanteur américain.
 Richard Donner (1930-2021), réalisateur et producteur américain.
 Robert Donner (1931-2006), acteur américain.
 Sebastian Donner (1707-1763), sculpteur, graveur et médailleur autrichien.

Autres 
 Donner est un autre nom du dieu nordique Thor.
L'Expédition Donner est le nom donné à un groupe de colons américains en route pour la Californie, dans les années 1840.
 Le Parc d'État Donner Memorial est en Californie.
 Le lac Donner est un lac situé en Californie.

Homonymie de patronyme